Хебе () — род семейства Подорожниковые. Представители рода встречаются в Новой Зеландии, острове Рапа-Ити (Французская Полинезия), Фолклендских островах и в Южной Америке. Включает в себя свыше 100 видов и подвидов. Является крупнейшим родом растений в Новой Зеландии (на территории страны произрастают все виды хебе, кроме H. rapensis, являющегося эндемиком острова Рапа). Род назван в честь Гебы, богини юности в древнегреческой мифологии.

Классификация 
Род Хебе был выделен в 1921 году. До этого представители рода включались в состав рода Вероника.

Биологическое описание 
Хебе — кустарник (изредка дерево высотой до 7 м) с крестообразно расположенными вечнозелёными листьями. Цветок совершенный. Венчик обычно состоит из четырёх лепестков. Количество тычинок — две. Цветки голубого, пурпурного или белого цвета. Собраны в кистевидные соцветия.

Растения этого рода встречаются на морском побережье, а также на альпийских лугах.

Виды 
Род насчитывает свыше 100 видов и подвидов. Некоторые из них:

Примечания 

Подорожниковые
Флора Новой Зеландии
Флора Океании